Zeiss kan syfta på:

 Carl Zeiss (1816–1888), en tysk finmekaniker, optiker och företagsgrundare
 Carl Zeiss (företag) – en tysk optikindustri
Zeiss Ikon – tysk kameratillverkare, dotterbolag till företaget Carl Zeiss
Carl-Zeiss-Stiftung –  stiftelse skapad 1889 av Ernst Abbe
FC Carl Zeiss Jena – fotbollslag från Jena
Zeiss-Planetarium Jena – plantetarium i Jena
Zeiss-Großplanetarium Berlin – planetarium i Berlin